Baraka Hollywood est un groupe de musique congolais dirigé et fondé par Depitsho Savanet.

Parcours Musical
(1991-1993) Wenge Musica Aile Paris 
(1993-1997) Wenge El-Paris de Marie Paul 
(1998-2000) Quartier Latin International de Koffi Olomide
(2000-2001) Quartier Latin AGB Stars 
(2001-Present) Baraka Hollywood Confort

Les Musuciens du Groupe

Groupe musical congolais (RDC)